Medang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Simedang, ö, 
 Pulau Rangsang, ö, Kepulauan Riau, 
 Sungai Medang (vattendrag i Indonesien, lat 0,06, long 101,92), 
 Desa Medang, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar